Chelles ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Chelles, Ort im Département Seine-et-Marne
 Chelles (Oise), Gemeinde im Département Oise

Siehe auch:
 Abtei Chelles in Chelles, Département Seine-et-Marne
 Chelle
 Cheles, Gemeinde in der spanischen Provinz Badajoz